Esistono più comuni francesi con questo nome

Ternay – Loir-et-Cher
Ternay – Rodano
Ternay – Vienne